Zbigniew Zapasiewicz (1906-1937) – polski działacz społeczny
 Zbigniew Zapasiewicz (1934-2009) – polski aktor, reżyser